Al te Kleinpolder (Noord-Beveland), een verdronken polder van Noord-Beveland
Al te Kleinpolder (Schouwen-Duiveland), een polder van Schouwen-Duiveland
Al te Kleinpolder (Tholen), een verdronken polder van Tholen